Esta é uma lista de voleibolistas do Club de Regatas Vasco da Gama.

Masculino 
O Vasco teve uma equipe de vôlei masculino no ano de 2000, time em parceria com o Três Corações. Naquele ano, os jogadores jogaram o Campeonato Carioca de Voleibol Masculino de 2000 pelo Vasco, que se sagrou campeão.

Feminino

2000-01 

Treinadora: Isabel Salgado 
</center>
|}